Mount Douglas ist der Name folgender Berge:

in der Antarktis:
 Mount Douglas (Enderbyland)
 Mount Douglas (Viktorialand)

in Kanada:
 Mount Douglas (Alberta)
 Mount Douglas (British Columbia)
 Mount Douglas (New Brunswick)
 Mount Douglas (Nunavut)

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Douglas (Alaska) 
 Mount Douglas (Montana)

Siehe auch:
 Mount Douglass, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika